Pugnac  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció

Polgármesterek:
2014–2020 Jean Roux

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
Prefektúrák

Gironde megye települései